Taliev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dmitrii Nikolaevich Taliev
 Valerii Ivanovich Taliev